Xianghua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xianghua (socken i Kina, Hunan), 
 Xianghua (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar